Horvátország
Orehovec falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Orehovec falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Körös megyében
Orehovec Radobojski falu Radoboj községben, Krapina-Zagorje megyében
Sveti Petar Orehovec falu és község Kapronca-Körös megyében

 Szlovénia
Orehovec falu Kostanjevica na Krki községben, Alsószávamente régióban
Orehovec falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban